Gianfranco Chessa – avvocato e politico italiano
 Gianfranco Chessa – allenatore di atletica leggera italiano